Piccolia är ett släkte av lavar. Piccolia ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piccolia